Prince Charming, englische Bezeichnung für den Prinz in Märchen, ist der Titel von:

 Prince Charming (Film), amerikanische Filmkomödie aus dem Jahr 2002
 Prince Charming (Fernsehsendung), deutsche Datingshow aus dem Jahr 2019